Coppens est un nom de famille flamand. C'est une aphérèse du nom de baptême Jacob (Jacques en français).

Il existe plusieurs variantes:
 Coppyn, Copin, Coppin, De Coppin, Copijn, Coppijn, Kopin, Coppins, Coupin, Couppin
 Coppen, Coppens, Copens
 Koppen, Koppens, Koppenen, Koppes
 Ceupens, Ceuppens, Cueppens, Keuppen, Keuppens
 Cuppen, Cuppens, Kuppens, Cuypens, Quppens
 Keppens, Keepen, Keepens, Kepenne, Keppenne, Keppene (formes brabançonnes)

 Amaya Coppens (1994-), activiste belgo-nicaraguayenne, et leader étudiante ;
 Auguste Marie Coppens de Norlandt (1846-?), intendant général de 2e classe français ;
 Augustin Coppens (1668-1740), peintre et graveur des Pays-Bas méridionaux ;
 Bruno Coppens (1960-), humoriste belge ;
 Carle Coppens (né en 1972), poète et romancier québécois ;
 Claude Coppens (1936-), pianiste et compositeur belge ;
 Edmond Coppens (1905-1986), homme politique belge ;
 Emmanuel Coppens (1792-1867), homme politique belge ;
 Freddy Coppens (né en 1946), réalisateur belge ;
  :
 Henri Coppens (1918-2003), footballeur belge ;
Henri Coppens (1930-2015), footballeur belge ;
 Jo Coppens (1990-), footballeur belge ;
 
 Joseph Nicolas Ghislain Coppens (1896-1970), écrivain belge ;
 Joseph Coppens (1896-1981), théologien belge ;
 Laurent Coppens (1750-1834), homme politique français ;
 Mario Coppens (1960-), président national de la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique ;
 Omer Coppens (1864-1926), peintre orientaliste belge ;
 René Coppens :
 René Coppens (1943-), homme politique belge ;
 René Coppens (1910-1996), physicien français, père d'Yves Coppens ;
 Willy Coppens (1892-1986), as de l'aviation belge de la Première Guerre mondiale ;
 Yves Coppens (1934-2022), paléontologue et paléoanthropologue français.

Patronyme flamand